Urussow ist der Familienname folgender Personen:

 Semjon Nikititsch Urussow (1926–1991), sowjetischer Geotechniker
 Sergei Semjonowitsch Urussow (1827–1897), russischer Schachspieler
 Wadim Sergejewitsch Urussow (1936–2015), russischer Chemiker